Australian Open 2022  byl jubilejní 110. ročník úvodního tenisového grandslamu sezóny, konaný mezi 17. až 30. lednem 2022. V otevřené éře tenisu představoval 54. ročník australského majoru. Turnaj se řadíil do kalendáře mužského okruhu ATP Tour 2022 a ženského okruhu WTA Tour 2022. Vítězové si do žebříčků, vyjma soutěže smíšené čtyřhry, připsali dva tisíce bodů. Grandslam probíhal v melbournském Melbourne Parku na 16 soutěžních dvorcích s tvrdým povrchem GreenSet. Organizátory se staly Mezinárodní tenisová federace a Australský tenisový svaz. Generálním sponzorem byl dlouholetý partner, jihokorejská automobilka Kia.

Mužskou dvouhru podruhé vyhrál Španěl Rafael Nadal po více než pětihodinové finálové bitvě, v níž otočil průběh zápasu ze stavu 0–2 na sety. Získal tak dvacátý první grandslam znamenající mužský historický rekord a jako druhý muž otevřené éry podruhé zkompletoval kariérní grandslam. Členové tzv. Velké trojky – Nadal, Djoković a Federer, od sezóny 2017 získali 18. trofej z 20 odehraných grandslamů. Titul z ženské dvouhry si odvezla světová jednička Ashleigh Bartyová, která se stala první australskou šampionkou od triumfu Chris O'Neilové v roce 1978. V deblových soutěžích si premiérové trofeje připsali Australané Thanasi Kokkinakis a Nick Kyrgios, jakožto první šampioni open éry startující na divokou kartu, a mezi ženami první světový pár Češek Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou.

110. ročník 

Australian Open 2022 představoval 110. ročník tenisového grandslamu v Austrálii, jenž se v roce 1972 vrátil do Melbourne. V sezóně 1988 se pak přesunul z melbournského Kooyong Clubu do nově postaveného areálu ve Flinders Parku.

Grandslam zahrnoval soutěže mužské i ženské dvouhry, mužskou, ženskou a smíšenou čtyřhru. Na programu byly také soutěže juniorů v kategorii osmnáctiletých, patřící do nejvyšší kategorie Grade A, a singlové a deblové soutěže vozíčkářů, včetně kvadruplegiků, hrané v kategorii Grand Slamu na vozíčkářské UNIQLO Tour. Obnoveny byly i soutěže mužských a ženských legend.

Turnaj se konal na 16 soutěžních dvorcích s tvrdým povrchem GreenSet, se sytým tónováním pro dosažení vyššího kontrastu míčku vůči podkladu. Součástí areálu byly tři hlavní zastřešené kurty – Rod Laver Arena s kapacitou 15 000 diváků, John Cain Arena s 9 646 místy a Margaret Court Arena, která pojala 7 500 návštěvníků. V lednu 2022 byl zprovozněn čtvrtý největší dvorec Show Court Arena pro 5 tisíc diváků, pojmenovaný po hlavním partneru jako KIA Arena. Do pátého největšího stadionu 1573 Arena se vtěsňalo 3 000 diváků. Shodnou kapacitu měl i šestý dvorec Show Court 3.

Pokud závěrečná sada dospěla do stavu gemů 6–6 o vítězi všech soutěží rozhodl 10bodový supertiebreak. Počtvrté se dodavatelem míčů stala společnost Dunlop. Generálním partnerem byl automobilka Kia. Hlavními partnery pak firmy aerolinky Emirates, čínská likérka Luzhou Laojiao a hodinářská společnost Rolex.

V účinnosti bylo pětistupňové pravidlo teplotního indexu, které vyjma teploty vzduchu také zohledňovalo vlhkost, rychlost větru a další parametry. Při výsledné hodnotě indexu nad 4,0 mohli tenisté požádat o desetiminutovou přestávku, ženy po druhém a muži po třetím setu. Ve třech největších arénách se po zatažení střechy přestávka nekonalaá. Při indexu 5,0 došlo k přerušení hry.

Technologii pro monitorování dopadu míčů, tzv. jestřábí oko, spravuovala společnost Rolex. Nainstalovaná byla na všechny soutěžní dvorce. Podruhé tak byl využit systém elektronického čárového rozhodčího s nahranými hlasovými projevy „out“ (aut), „foot fault“ (chyba nohou) a „fault“ (chyba, při servisu), hlášenými v reálném čase. Při dopadu míče v těsně blízkosti čar (close call) „jestřábí oko“ zobrazovalo stopu úderu na velkoplošné obrazovce. Vizualizace se aktivovala po konci výměny při dopadu míče méně než 150 mm od čáry, respektive u podání při dopadu do vzdálenosti 50 mm od čáry. Tenisté měli možnost požádat o přezkum rozhodnutí.

Během grandslamu pořadatelé nejdříve vydali zákaz oblékání triček s potiskem „Where is Peng Shuai?“ (Kde je Pcheng Šuaj?), která diváci nosili na podporu čínské tenistky z pokračujících obav o její bezpečnost po jejím obvinění bývalého čínského vicepremiéra ze sexuálního násilí. Natočen byl incident členů ochranky, kteří zabavili fanouškovi tričko s plakátem. Restriktivní krok organizátoři zdůvodnili zákazem politických projevů v areálu. Po medializaci a ostré kritice, včetně Martiny Navrátilové, zákaz zrušili.

Dopad pandemie covidu-19 

Vstup do Austrálie byl umožněn bezinfekčním osobám očkovaným proti koronaviru, či osobám které obdržely zdravotní výjimku z očkování po pozitivním testu v předchozích šesti měsících. Federální vláda však avizovala, že dřívější prodělání koronavirové infekce či pouhá asymptomatická pozitivita automaticky nezajišťovala volný vstup do země.

Srbské světové jedničce Novaku Djokovićovi, a trojnásobnému obhájci titulu v mužské dvouhře, australský ministr pro imigraci Alex Hawke zrušil víza a tenista byl den před zahájením – po jedenáctidenní anabázi – vyhoštěn ze země. Jako neočkovanému proti covidu-19 mu byla udělena zdravotní výjimka k získání víz a účasti na grandslamu, když deklaroval prodělání infekce. Pohraniční stráž a poté definitivně ministr pro imigraci mu víza zrušili, protože se výjimka neslučovala s nařízeními federální vlády.

Dalších dvacet pět neočkovaných osob – tenistů a členů jejich výprav, požádalo o výjimku z vakcinace. Minimálně ke dvěma tenistům, kteří ji obdrželi, patřila i česká deblistka Renata Voráčová. Na začátku ledna 2022 ještě odehrála přípravný turnaj Melbourne Summer Set. Pohraniční stráž ji však 6. ledna zadržela, zrušila vízum a internovala v témže detenčním zařízení jako Djokoviće, Park Hotelu v melbournské čtvrti Carlton. České velvyslanectví v Canbeře zaslalo protestní nótu australskému ministerstvu zahraničních věcí a obchodu. Voráčová se však pro omezenou možnost tréninku 8. ledna rozhodla zemi opustit. Rovněž tenisový trenér Filip Serdarusic získal výjimku. Z australského kontinentu ale také odcestoval. 

Australské veřejně mínění se k účasti neočkovaných tenistů na grandslamu stavělo převážně negativně, zejména v souvislosti s faktem, že řada Australanů musela kvůli probíhající pandemické vlně odložit návrat do země a setrvala v zahraničí. Ani diváci bez ukončeného očkování neměli přístup do Melbourne Parku. Podle průzkumu deníků The Sun Herald a Sunday Age, zveřejněného 16. ledna, se 71 % respondentů vyjádřilo odmítavě k setrvání Djokoviće na australské půdě.

Vítězové 
V mužské dvouhře zvítězil Španěl Rafael Nadal, který vybojoval dvacátý první grandslam znamenající mužský historický rekord. Ve druhém nejdelším australském finále, trvajícím 5.24 hodiny, navázal na titul z Australian Open 2009. Ve 35 letech se stal třetím nejstarším šampionem grandslamu v otevřené éře. Jako čtvrtý tenista otočil na úvodním majoru sezóny finále ze stavu 0–2 na sety.

Ženskou dvouhru vyhrála světová jednička Ashleigh Bartyová bez ztráty setu a získala třetí grandslamový triumf v singlu. Ke zkompletování kariérního grandslamu jí scházela trofej z US Open. Jako šestá hráčka otevřené éry udržela neporazitelnost i ve třetím grandslamovém finále. Na Australian Open se stala první australskou šampionkou od triumfu Chris O'Neilové v roce 1978. Po lednové trofeji z Adelaide International udržela sezónní neprazitelnost. 

Mužskou čtyřhru ovládli Thanasi Kokkinakis s Nickem Kyrgiosem. Mezi dospělými získali první grandslamovou trofej, jíž navázali na společný triumf z juniorky Wimbledonu 2013. V otevřené éře se stali prvními šampiony melbournské čtyřhry hrajícími na divokou kartu a prvním vítězným párem z Austrálie od Woodbridge s Woodfordem v roce 1997.

Šampionkami v ženské čtyřhře se staly členky prvního světového páru Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková. Češky poprvé vyhrály australskou deblovou soutěž, znamenající zisk čtvrtého grandslamu po dvou triumfech na French Open a ve Wimbledonu 2018. Stejně jako Bartyové ve dvouhře jim ke zkompletování kariérního grandslamu scházela trofej z US Open. Jako ryze český pár navázaly na výhru Novotné se Sukovou v roce 1990.

Trofej ve smíšené čtyřhře získala chorvatsko-francouzská dvojice Ivan Dodig a Kristina Mladenovicová, jejíž členové odehráli první společný turnaj.  Dodig získal čtvrtý grandslam ze smíšené čtyřhry a pro Mladenovicovou to bylo třetí takové turnajové vítězství. Stejnou soutěž na Australian Open vyhrála již v roce 2014.

Galerie vítězů

Dotace turnaje 
Celkový rozpočet Australian Open 2022 dosáhl výše 75 miliónů australských dolarů, což znamenalo meziroční nárůst o 4,9 %. Vyřazení v úvodním kole dvouhry obdrželi 103 tisíc australských dolarů. Vítězové turnaje si připsali odměnu 2 875 000 australských dolarů. Ve srovnání s ročníkem 2011, kdy dotace činila 25 milionů dolarů, došlo ke ztrojnásobení celkového rozpočtu.

Body do žebříčků ATP a WTA 
Tabulka uvádí zisk bodů do žebříčku ATP a WTA v závislosti na kole turnaje, ve kterém tenista vypadl.

Dospělí

Dvouhra mužů 

{{Pavouk 8-5
| RD1=Čtvrtfinále
| RD2=Semifinále
| RD3=Finále

|RD1-seed1=17
|RD1-team1= Gaël Monfils
|RD1-score1-1=4
|RD1-score1-2=4
|RD1-score1-3=6|RD1-score1-4=6|RD1-score1-5=2
|RD1-seed2=7
|RD1-team2= Matteo Berrettini|RD1-score2-1=6|RD1-score2-2=6|RD1-score2-3=3
|RD1-score2-4=3
|RD1-score2-5=6|RD1-seed3=14
|RD1-team3= Denis Shapovalov
|RD1-score3-1=3
|RD1-score3-2=4
|RD1-score3-3=6|RD1-score3-4=6|RD1-score3-5=3
|RD1-seed4=6
|RD1-team4= Rafael Nadal|RD1-score4-1=6|RD1-score4-2=6|RD1-score4-3=4
|RD1-score4-4=3
|RD1-score4-5=6|RD1-seed5=11
|RD1-team5= Jannik Sinner
|RD1-score5-1=3
|RD1-score5-2=4
|RD1-score5-3=2
|RD1-score5-4=
|RD1-score5-5=
|RD1-seed6=4
|RD1-team6= Stefanos Tsitsipas|RD1-score6-1=6|RD1-score6-2=6|RD1-score6-3=6|RD1-score6-4=
|RD1-score6-5=

|RD1-seed7=9
|RD1-team7= Félix Auger-Aliassime
|RD1-score7-1=77|RD1-score7-2=6|RD1-score7-3=62
|RD1-score7-4=5
|RD1-score7-5=4
|RD1-seed8=2
|RD1-team8= Daniil Medveděv|RD1-score8-1=64
|RD1-score8-2=3
|RD1-score8-3=77|RD1-score8-4=7|RD1-score8-5=6|RD2-seed1=7
|RD2-team1= Matteo Berrettini
|RD2-score1-1=3
|RD2-score1-2=2
|RD2-score1-3=6|RD2-score1-4=3
|RD2-score1-5=
|RD2-seed2=6
|RD2-team2= Rafael Nadal|RD2-score2-1=6|RD2-score2-2=6|RD2-score2-3=3
|RD2-score2-4=6|RD2-score2-5=

|RD2-seed3=4
|RD2-team3= Stefanos Tsitsipas
|RD2-score3-1=65
|RD2-score3-2=6|RD2-score3-3=4
|RD2-score3-4=1
|RD2-score3-5=
|RD2-seed4=2
|RD2-team4= Daniil Medveděv|RD2-score4-1=77|RD2-score4-2=4
|RD2-score4-3=6|RD2-score4-4=6|RD2-score4-5=

|RD3-seed1=6
|RD3-team1= Rafael Nadal| RD3-score1-1=2
| RD3-score1-2=65
| RD3-score1-3=6| RD3-score1-4=6| RD3-score1-5=7|RD3-seed2=2
|RD3-team2= Daniil Medveděv
| RD3-score2-1=6| RD3-score2-2=77'| RD3-score2-3=4
| RD3-score2-4=4
| RD3-score2-5=5
}}

 Dvouhra žen 

 Čtyřhra žen 

 Dvouhra vozíčkářek 

 Čtyřhra kvadruplegiků 

 Odhlášení tenisté 
 Mužská dvouhra 

 
 Úplný seznam Úplné složení odstoupivších a hráčů, kteří je nahradili.  Jenson Brooksby → nahradil jej  Kamil Majchrzak
  Borna Ćorić → nahradil jej  João Sousa
  Pablo Cuevas → nahradil jej  Ernesto Escobedo
  Novak Djoković → nahradil jej  Salvatore Caruso
  Roger Federer → nahradil jej  Denis Kudla 
  Kei Nišikori → nahradil jej  Philipp Kohlschreiber
  Guido Pella → nahradil jej  Feliciano López
  Milos Raonic → nahradil jej  Carlos Taberner
  Tennys Sandgren → nahradil jej  Jegor Gerasimov
  Dominic Thiem → nahradil jej  Maxime Cressy
  Stan Wawrinka → nahradil jej  Sam Querrey

 Ženská dvouhra 

 Úplný seznam Úplné složení odstoupivších a hráček, které je nahradily.'' 
  Bianca Andreescuová → nahradila ji  Magdalena Fręchová
  Jennifer Bradyová → nahradila ji  Wang Čchiang
  Čeng Saj-saj → nahradila ji  Nao Hibinová
  Ons Džabúrová → nahradila ji  Irina Baraová
  Karolína Muchová → nahradila ji  Misaki Doiová
  Karolína Plíšková → nahradila ji  Fiona Ferrová
  Nadia Podoroská → nahradila ji  Harmony Tanová
  Serena Williamsová → nahradila ji  Zarina Dijasová

Mužská čtyřhra 
  Roberto Bautista Agut /  Pedro Martínez → nahradili je  Pablo Andújar /  Pedro Martínez
  Simone Bolelli /  Máximo González → nahradili je  Simone Bolelli /  Fabio Fognini
  Marcus Daniell /  Marcelo Demoliner → nahradili je  Marcus Daniell /  Frederik Nielsen
  Márton Fucsovics /  Tommy Paul → nahradili je  Jošihito Nišioka /  Jiří Veselý
  Ilja Ivaška /  Andrej Vasilevskij → nahradili je  Jonny O'Mara /  Andrej Vasilevskij
  Steve Johnson /  Austin Krajicek → nahradili je  Austin Krajicek /  Sam Querrey
  Oliver Marach /  Jonny O'Mara → nahradili je  Matt Reid /  Jordan Thompson
  Denys Molčanov /  Andrej Rubljov → nahradili je  James Duckworth /  Marc Polmans

Ženská čtyřhra 
  Paula Badosová /  Jelena Rybakinová → nahradily je  Anna Bondárová /  Oxana Kalašnikovová
  Čan Chao-čching /  Monica Niculescuová → nahradily je  Madison Brengleová /  Tatjana Mariová
  Beatriz Haddad Maiová /  Nadia Podoroská → nahradily je  Anna Danilinová /  Beatriz Haddad Maiová
  Anna Kalinská /  Marta Kosťuková → nahradily je  Marta Kosťuková /  Dajana Jastremská
  Desirae Krawczyková /  Bethanie Matteková-Sandsová → nahradily je  Danielle Collinsová /  Desirae Krawczyková
  Astra Sharmaová /  Ajla Tomljanovićová → nahradily je  Anna Karolína Schmiedlová /  Kimberley Zimmermannová
  Majar Šarífová /  Renata Voráčová → nahradily je  Katarzyna Piterová /  Majar Šarífová
  Wang Sin-jü /  Čeng Saj-saj → nahradily je  Elixane Lechemiová /  Ingrid Neelová

Divoké karty 
Následující tenisté obdrželi divoké karty do hlavních soutěží. Divoké karty do dvouher pro zástupce francouzského a amerického tenisu v singlových soutěžích byly přiděleny v rámci reciproční dohody tří tenisových svazů pořádajících Grand Slam, Tennis Australia, Amerického tenisového svazu a Fédération Française de tennis.

Smíšená čtyřhra 
  Astra Sharmaová /  John-Patrick Smith
  Ellen Perezová /  Matwé Middelkoop
  Samantha Stosurová /  Matthew Ebden
  Jaimee Fourlisová /  Jason Kubler
  Arina Rodionovová /  Marc Polmans
  Lizette Cabrerová /  Alex Bolt
  Darja Savilleová /  Luke Saville
  Kateřina Siniaková /  Tomáš Macháč

Kvalifikanti 
Před zahájením hlavních soutěží probíhaly v Melbourne Parku singlové kvalifikační turnaje, hrané mezi 10.–14. lednem 2022. Účastnilo se jich 128 hráčů. Do dvouher postoupilo devatenáct mužů a šestnáct žen.

Žebříčková ochrana 
Následující tenisté využili k účasti v hlavních soutěžích žebříčkové ochrany.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Australian Open – oficiální stránky 

 
ATP Tour 2022
WTA Tour 2022
Tenis v Austrálii v roce 2022